

Мінтерн — місто, штат Арканзас
 Мінтерн — місто, штат Колорадо